Neptun se poate referi la:

 Neptun, planetă din sistemul nostru solar
 Neptun, stațiune de pe litoralul românesc
 Neptun, zeul mării în mitologia romană
 Neptun Câmpina, companie producătoare de echipamente din România
 Baia Publică Neptun, clădire din Timișoara
 R-360 Neptun, rachetă antinavă ucraineană